Castle Rock Entertainment — американская компания по производству фильмов и телевизионных программ, основанная в 1987 году Мартином Шафером, режиссером Робом Райнером, Эндрю Шейнманом, Гленом Падником и Аланом Хорном. Она является лейблом подразделения Warner Bros. Pictures Group компании Warner Bros. Entertainment, которая сама является подразделением Warner Bros. Discovery.

Райнер назвал компанию в честь вымышленного города Касл-Рок из книги «Мёртвая зона» Стивена Кинга (который был назван в честь вымышленного Кастл-Рока из книги «Повелитель мух») после успеха фильма «Останься со мной», который был основан на «Тело», повести Кинга. Первым главным выпуском кинокомпании был фильм «Когда Гарри встретил Салли» (тем не менее, название впервые было использовано в фильме «Суровые люди»).

Несмотря на то, что компания принадлежит Warner Bros., право на дистрибьюцию фильмов, снятых студией совместно с такими компаниями, как Nelson Entertainment и New Line Cinema (также на тот момент принадлежащей Warner Bros.) в настоящее время принадлежит кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.

Castle Rock Entertainment после проката фильма «Привет, Джули!» продолжает снимать независимое кино, однако без контроля своей материнской компании. Однако, 19 октября 2021 года, было объявлено что компания вновь перезапущен и получила 175 миллионов долларов США, а также возобновлен сотрудничество с Warner Bros.

Castle Rock будет заниматься производства фильмов, а Warner займётся прокатом, также обе будут заниматься производство телесериалов.

Фильмография

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Анонсированые фильмы 
 Daughter of the Bride
 Pure

Примечания

Ссылки 

Кинокомпании США
Подразделения Warner Bros.